Querença, uma freguesia portuguesa do concelho de Loulé
 Querença (filme), de Edgar Feldman

Desambiguação